Friedrich von Hohenzollern-Hechingen ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Fürst von Hohenzollern-Hechingen (1776–1838), vorletzter Fürst von Hohenzollern-Hechingen und Offizier Napoleons, siehe Friedrich (Hohenzollern-Hechingen)
 Friedrich Anton von Hohenzollern-Hechingen (1726–1812), General in kaiserlichen (österreichischen) Diensten
 Friedrich Franz Xaver von Hohenzollern-Hechingen (1757–1844), Prinz zu Hohenzollern-Hechingen, Burggraf zu Nürnberg, Graf zu Sigmaringen und Währingen, k. k. Feldmarschall, Ritter des Goldenen Vlieses sowie geheimer Rat und Kämmerer
 Friedrich Ludwig von Hohenzollern-Hechingen (1688–1750), Fürst von Hohenzollern-Hechingen, siehe Friedrich Ludwig (Hohenzollern-Hechingen)
 Friedrich Wilhelm von Hohenzollern-Hechingen (1663–1735), Fürst von Hohenzollern-Hechingen und kaiserlicher Generalfeldmarschallleutnant, siehe Friedrich Wilhelm (Hohenzollern-Hechingen)